Richeze ist der Familienname folgender Personen:
Mauro Richeze (* 1985), argentinischer Radrennfahrer
Maximiliano Richeze (* 1983), argentinischer Radrennfahrer
Roberto Richeze (* 1981), argentinischer Radrennfahrer